PRL pueden hacer referencia a: 

 Prevención de riesgos laborales.
 Prolactina.
 Células lactotropas.
 Photonics Research Labs
 Physical Review Letters

Siglas